Автоматический запрос повторной передачи (, ARQ) — метод обнаружения ошибок при передаче данных, использующий сигнал  (получателем данных отправляются служебные данные, указывающие на то, что им был правильно принят фрагмент или пакет данных) и тайм-аут (определённые периоды времени, по истечении которых должно быть получено подтверждение) для обеспечения надёжной передачи по ненадёжным сервисам. Если отправитель данных до истечения тайм-аута не получает подтверждения, то, как правило, повторно передаёт фрейм / пакет, пока отправитель не получит подтверждение или не будет превышено заданное число повторных передач.

Виды протоколов ARQ включают в себя: , ,  / выборочного отказа.

Все эти три протокола обычно используют некоторую разновидность  для указания отправителю на то, какие пакеты (если таковые имеются) должны быть переданы повторно.

Эти протоколы входят в канальный уровень или транспортный уровень модели OSI.

Ряд патентов защищает методы ARQ для доставки потокового видео. При этом в условиях высокой пропускной способности отрицательные подтверждения приёма используются для снижения накладных расходов сети при передаче контента.

Примеры 
Протоколы семейства TCP используют вариант Go-Back-N ARQ для обеспечения надёжной передачи данных по IP, который не гарантирует доставку пакетов; с вариантом Selective Acknowledgement (SACK) используется Selective Repeat ARQ (ARQ выборочного повтора).

Стандарт ITU-T G.hn, обеспечивающий способ создания высокоскоростной (до 1 Гбит/с) ЛВС, использует существующую в помещениях проводку (электрическую, телефонные линии и коаксильные кабели) и метод ARQ выборочного повтора для обеспечения надёжной передачи данных в среде с высокими помехами.

Системы ARQ широко использовались в коротковолновых радиопередачах для обеспечения надёжной доставки таких данных, как телеграммы. Эти системы были в виде разновидностей  и , которые также включали возможности мультиплексирования двух или четырёх каналов.

Ссылки и источники 
 Peterson and Davie, Computer Networks: A Systems Approach, Third Edition, 2003
 RFC 3366 - Advice to link designers on link Automatic Repeat reQuest (ARQ)
 Negative acknowledgement ARQ for live video
 использованы публичные материалы документа «Federal Standard 1037C» в подтверждение стандарта MIL-STD-188

IEEE 802
Обнаружение и устранение ошибок
Протоколы канального уровня